

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wola Rudlicka – wieś w woj. łódzkim, w pow, wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Wola Rudlicka – kolonia wsi Wola Rudlicka w woj. łódzkim, w pow, wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Wola Rudlicka – dawna gromada